Családom és egyéb állatfajták (1956), Gerald Durrell regénye
 Családom és egyéb állatfajták (2005), angol vígjáték

ez rossz